Си () в сольмизации (сольфеджио) — мнемоническое обозначение седьмой ступени диатонического звукоряда. Обозначается латинской буквой «H». (В ряде стран, в частности, в Англии, Голландии, США, используется обозначение латинской буквой «B»; при этом следует помнить, что в классической теории музыки обозначение «B» соответствует ноте си-бемоль). Си-диез — His. Си отстоит на целый тон от ля и на полутон от до.

Частота звука в первой октаве (равномерно темперированный строй): 494 герца.

Происхождение названия 
Название ноте (SI) дано по первым буквам слов в последней строчке посвящённого Иоанну Крестителю гимна «Ut queant laxis» — Sancte Iohannes. Появилась позже названий остальных нот, так как изобретатель названий остальных нот, Гвидо Аретинский, изначально использовал шестиступенный звукоряд.

Нотные обозначения

Примечания

Ссылки 
 
 Music theory online: staffs, clefs & pitch notation.

Музыкальные термины
Музыкальные звуки